Carlo Broschi Cantante
 Riccardo Broschi Compositore